Тијерас Нуевас има више значења:

 Тијерас Нуевас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Тијерас Нуевас, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Тијерас Нуевас (Галеана), насеље у округу Чивава у Мексику
 Тијерас Нуевас (Охинага), насеље у округу Чивава у Мексику